zöldmozgalom
 Magyar Szociális Zöld Párt
 Szövetség ’90/Zöldek németországi politikai párt
 Zöld Párt szlovákiai politikai párt
 Zöld Párt ír politikai párt
 Európai Zöld Párt
 Zöld Liga finn politikai párt
 Osztrák Zöld Párt ausztriai politikai párt
 Zöld Párt amerikai politikai párt
 Zöld Párt az Angliai és Walesi Zöld Párt (Green Party of England and Wales)
 Zöld Párt svéd politikai párt
 Zöld Párt új-zélandi politikai párt